Yuna peut être :
 Yuna, prénom féminin breton ;
 Yuna, une marque de bijou de fantaisie ;
 un des Personnages de Final Fantasy X et X-2 ;
 Yuna Ito (1983-), une chanteuse et actrice japonaise de nationalité américaine, née à Hawaii ;
 Yuna, fleuve en République dominicaine ;
 Yuna (1986-) ou Yunalis Zarai, chanteuse malaisienne ;
 Seo Yuna (1992-), chanteuse sud-coréenne membre du girl group AOA ;
 Shin Yuna, chanteuse sud-corénne du girl group ITZY.